Валхала има више значења:
 Валхала
 Валхала (Јужна Каролина)
 Валхала (Северна Дакота)